Ajdin Redžić ist der Name folgender Personen:

* Ajdin Redžić (Fußballspieler, 1989) (* 1989), slowenischer Fußballspieler
 Ajdin Redžić (Fußballspieler, 1997) (* 1997), bosnischer Fußballspieler